Angelo Zanolli – attore italiano
 Camillo Zanolli – fondista italiano
 Uberto Zanolli – compositore, direttore d'orchestra e scrittore italo-messicano